Розин — фамилия; имеет женскую форму Розина.

Известные носители:
 Розин, Авром (Бен Адир; 1878—1942) — писатель и общественный деятель, журналист, один из активистов Социалистической еврейской рабочей партии. 
 Розин, Алексей Анатольевич (род. 1978) — российский актёр.
 Розин, Армин (род. 1939) ― немецкий тромбонист, музыкальный педагог.
 Розин, Вадим Маркович (род. 1937) — философ, культуролог, доктор философских наук, профессор.
 Розин, Владимир Георгиевич — солист-вокалист театра оперетты Урала.
 Розин, Игорь Леонидович (1956—2001) — священник Русской православной церкви.
 Розин, Марк Соломонович (1898—1981) — советский востоковед, экономико-географ, доктор географических наук.
 Розин, Михаил Васильевич (1767—?) — российский педагог, автор одного из первых в России учебников геометрии.
 Розин, Николай Николаевич (1871—1919) — российский юрист, специалист в области уголовного права и криминологии. Член II Государственной думы.
 Розин, Олег Юрьевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Розин, Сергей Владимирович (род. 1977) — российский хоккеист, защитник.